IPES puede referirse a:
 Instituto de Pesquisas e Estudos Sociais, institución anticomunista brasileña.
 Improved Proposed Encryption Standard, algoritmo de cifrado que posteriormente se renombró a International Data Encryption Algorithm.
 Proyecto IPES, laboratorio experimental fallido.